Râul Dara se poate referi la:

 Râul Dara, Drăgan
 Râul Dara, Valea Rea

Vezi și 
 Dara (dezambiguizare)

Toponime românești